Le terme ligne 11 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 11 du métro de Barcelone
 Ligne 11 du métro de Canton
 Ligne 11 du métro de Madrid
 Ligne 11 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Bolchaïa Koltsevaïa
 Ligne 11 du métro de Nankin
 Ligne 11 du métro de Paris
 Ligne 11 du métro de Pékin (en construction)
 Ligne 11 du métro de Shanghai
 Ligne 11 du métro de Shenzhen
 Ligne 11 du métro de Stockholm
 Ligne 11 du métro de Valence
 Ligne 11 du métro de Wuhan

Tramway 
 Ligne 11 du tramway d'Anvers
 Lignes 11 et E11 du tramway de Bâle
 Ligne 11 du tramway de Dresde
 Ligne 11 Express du tramway d'Île-de-France
 Ligne 11 du tramway d'Istanbul
 Ligne 11 du tramway de Prague

Tram 11 
 Tram 11, un groupe croate de musique rap

Voies ferrées 
 Ligne 11 de la CPTM à São Paulo
 Ligne 11, ligne industrielle du port d'Anvers (Belgique) ;
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 11 est composée de deux sections :
 Ouest : Lérouville - Metz
 Est  : Rémilly - Sarrebruck

 Ligne R11, ligne régionale de Catalogne (Espagne)

Voir aussi 
 
 
 11 (nombre)

11